Il singolare  dell'Aspria Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tommy Robredo era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Filippo Volandri ha battuto in finale Andrej Martin 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Filippo Volandri (Campione)
  Diego Sebastián Schwartzman (primo turno)
  Ivan Serheev (primo turno)
  Andrej Golubev (primo turno)

  Marsel İlhan (primo turno)
  Potito Starace (secondo turno)
  Julio César Campozano (quarti di finale)
  Taro Danieln (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Aspria Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013